Victoria and Albert steht für:

 Victoria & Albert, US-amerikanisch-britischer Fernsehfilm von John Erman (2001)
 Victoria and Albert Museum, Museum in London

britische Motoryachten:
 Victoria and Albert (Schiff, 1843)
 Victoria and Albert (Schiff, 1855)
 Victoria and Albert (Schiff, 1901)

Siehe auch:
 Victoria-and-Albert-Akbar-nāma, illustrierte Handschrift (um 1590)